10-й матч всех звёзд Континентальной хоккейной лиги состоялся 14 января 2018 года в столице Казахстана городе Астана, на домашнем стадионе ХК «Барыс» — «Барыс-Арене» вместимостью 11 626 человек.

Предшествующие события

Борьба за проведение 
12 мая 2017 Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и ХК «Барыс» (Астана) подписали соглашение о проведении Недели звезд хоккея-2018 в Астане, сообщает пресс-служба КХЛ в пятницу. В церемонии подписания соглашения приняли участие президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, аким города Астаны Асет Исекешев и президент хоккейного клуба «Барыс» Аскар Шопобаев. Помимо Астаны, на проведение Недели звезд хоккея претендовали Владивосток, Казань и Хельсинки.

Логотип

Голосование 
Голосование болельщиков стартовало 21 ноября 2017 года и продлилось до 1 декабря 2017. 4 декабря завершилось голосование представителей СМИ. Журналисты определили по одному игроку каждого амплуа от четырёх дивизионов. 11 декабря Лига определила главных тренеров.

Капитаны 
22 декабря стали известны капитаны. Ими стали:

Илья Ковальчук (СКА) — Дивизион Боброва

Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь») — Дивизион Тарасова

Андрей Марков («Ак Барс») — Дивизион Харламова

Найджел Доус («Барыс») — Дивизион Чернышева

Составы команд

Восточная конференция

Западная конференция

Судьи 
ГЛАВНЫЙ АРБИТР — Кулаков Сергей и Гусев Сергей.

ЛИНЕЙНЫЙ АРБИТР — Сазонов Иван и Садовников Александр.

Мастер-шоу 
Мастер шоу прошло 13 января. По результатам 7 конкурсов победу одержал дивизион Харламова. 1 конкурс на быстроту остался за дивизионом Харламова, второй-хоккейный биатлон выиграл дивизион Чернышева, последующие 2 выиграл дивизион Боброва. Дивизион Чернышева одержал победу в конкурсе буллитов. Так же 1 очко набрал дивизион Тарасова. Дивизион Харламова выиграл последний конкурс-эстафету. И по дополнительным показателям одержал итоговую победу. В перерыве между конкурсами талисманы каждой команды соревновались между собой в перетягивании каната и прочих конкурсов и получили медали. В прямом эфире мастер-шоу транслировать телеканал Qazsport.

Матчи

Первый полуфинал 
Харламова 3:4 Тарасова

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Континентальная хоккейная лига